70. længdegrad kan henvise til:

 70. vestlige længdekreds
 70. østlige længdekreds